After Her Dough – cortometraggio del 1914 diretto da Eddie Dillon (Edward Dillon)
After Her Dough – cortometraggio del 1917 prodotto dalla Frank P. Donovan Productions